Flauto – strumento musicale
 Flauto – registro dell'organo
 Lucio Flauto – attore, comico e conduttore televisivo italiano
 Sylvain Flauto – calciatore francese

Pagine correlate 
Flauti (disambigua)